Pummerer ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Pummerer (1812–1888), bayerischer Kaufmann und Politiker
 Anton Georg Pummerer (1813–1866), österreichischer Unternehmer und liberaler Politiker
 Joachim Pummerer (1734–1823), bayerischer Kaufmann und Kommunalpolitiker
 Rudolf Pummerer (1882–1973), österreichisch-deutscher Chemiker

Siehe auch:
 Pummerer-Umlagerung